Ниже представлен список футбольных клубов Туркменистана по числу выигранных титулов. В нём перечислены все туркменские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из трёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из четырёх главных азиатских клубных турниров, либо межконтинентальный турнир в туркменский период. В число этих трофеев входят: победа в Чемпионате Туркмении, Кубке Туркмении, Суперкубке Туркмении, Лиге чемпионов АФК, Кубке АФК, Кубок президента АФК, Клубном чемпионате мира.

Среди самых титулованных клубов выделяются:
 Копетдаг — имеет рекорд по числу чемпионских титулов (6);

Таблица достижений 
ЧТ — Чемпионат Туркменистана
КТ — Кубок Туркменистана
СКТ — Суперкубок Туркменистана
ЛЧА — Лига чемпионов АФК
КА — Кубок АФК
КПА — Кубок президента АФК

Туркмения по трофеям|*